Onder ons (Boudewijn de Groot), single van Boudewijn de Groot (1967)
Onder ons (Frank Boeijen), single van Frank Boeijen (2003)
Onder ons (De Held), single van De Held (2011)
Onder Ons (film), film uit 2011
Onder ons (Bazart), single van Bazart (2018)